Li Zijun, née le  à Changchun est une patineuse artistique chinoise. Elle est médaillée de bronze aux Quatre continents 2014, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2012 et quatre fois championne de Chine.

En 2014, elle participe à ses premiers Jeux olympiques avec comme résultat une quatorzième place.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes 
 

Naissance en décembre 1996
Naissance à Changchun
Patineuse artistique chinoise
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014